Шинед Хьюстон Керр (; род. 30 августа 1978, Данди) — британская фигуристка, выступавшая в танцах на льду. В паре со своим братом Джоном Керром становилась семикратной чемпионкой Великобритании (2004—2010), бронзовым призёром чемпионата Европы (2009, 2011) и участницей Олимпийских игр (2006, 2010).

Карьера 
Родилась 30 августа 1978 года в Данди, Шотландия. Шинед — старший ребёнок в семье врача общей практики Аластера Керра и его супруги Мейв, работавшей медсестрой. У самого младшего брата, Дэвида, был диагностирован аутизм. Шинед встала на роликовые коньки в возрасте восьми лет. Через год она попробовала катание на льду, что заинтересовало её в большей степени.

До пятнадцати лет каталась как одиночница. Затем перешла в танцы на льду. Её первым партнёром в новой дисциплине стал Джейми Фергюсон. Они провели шесть совместных сезонов, трижды став за это время призёрами чемпионата Великобритании — серебро (1999) и бронза (1998, 2000). Пара тренировалась под руководством Джоан Слейтер.

В пару с младшим братом Джоном они объединились в 2000 году. На Олимпиаде в Турине они заняли 10-е место.

В серии Гран-при сезона 2008-2009 заняли третьи места на этапах «Trophée Eric Bompard» и «Skate America» и не отобрались в финал. На чемпионате Европы 2009, в отсутствие лидеров европейских танцев россиян Домниной и Шабалина и французов Делобель и Шонфельдера, завоевали свои первые медали — бронзовые.

В сезоне 2009-2010, став серебряными призёрами NHK Trophy 2009 и бронзовыми Trophée Eric Bompard 2009, впервые в карьере вышли в финал Гран-при, где заняли 4-е место.
На Олимпийских играх пара заняла 8-е место.

По окончании выступлений на турнире Skate Canada International 2010, где пара заняла 2-е место, Шинед и Джон объявили, что сезон 2010-2011 станет последним в их карьере. Спортсмены должны были выступить также на  Cup of Russia 2010, но из-за рецидива травмы плеча у Шинед были вынуждены сняться с турнира. По этой же причине фигуристы пропустили национальный чемпионат, но выступили на чемпионате Европы, на котором второй раз в карьере завоевали бронзовые медали. Незадолго до чемпионата мира 2011 Шинед вновь получила травму плеча и пара снялась с соревнований. Несколькими днями позже они объявили об окончании своей спортивной карьеры.

Результаты

Примечания

Ссылки 

 
 Официальный сайт пары  
 Профиль на сайте fsnews.ru 

Родившиеся в Данди
Фигуристы Великобритании
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы Великобритании по фигурному катанию